Alvar Aalto (Kuortane, 1898 - Hèlsinki, 1976), arquitecte finlandès
 Aalto Theater, sala d'òpera i ballet de la ciutat d'Essen (Alemanya)
 Universitat Aalto a Hèlsinki, Finlàndia